Рейак — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Рейак — коммуна во Франции, в департаменте Ло.